«Келе» — советский короткометражный мультфильм, снятый в 1988 году по мотивам чукотской сказки о Келе и девушках.

Сюжет 
Две девочки из чукотского стойбища решили отправиться в тундру собирать ягоды и услышали, как на дудке играет чудовище Келе. Оставив дудку, Келе ушёл поесть ягод, в то время как девочки нашли дудку и начали на ней играть. Увлёкшись, они не замечают, как к ним на шум подошёл Келе. Схватив девочек, Келе решил отдохнуть и повесил их на дерево. Девочки попросили пролетающую птицу освободить их и убежали. Проснувшийся Келе бросается в погоню. Добравшись до широкой реки, он спрашивает у девочек, которые уже перебрались на другой берег, как попасть к ним. Они советуют ему выпить из реки воду и посуху перейти по дну. Глупый Келе так и поступает, но выпив слишком много воды, лопается. Девочки счастливо возвращаются домой, а Келе, зашив на своем брюхе дыру, утешается игрой на дудке.

Съёмочная группа 
{| class="standard"
|-
| кинорежиссёры || Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон
|-
| авторы сценария|| Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон
|-
| художник-постановщик || Михаил Алдашин
|-
| xудожники || Наталья Демидова, Пеэп Педмансон, В. Байрамов
|-
| художники-мультипликаторы|| Людмила Игнатенко, Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон
|-
| кинооператор|| Кабул Расулов
|-
| директор съемночной группы|| Т. Зозуля
|-
| звукооператор|| Сергей Карпов
|-
| художественный руководитель || Андрей Хржановский
|-
| редактор || Елена Михайлова
|-
| роли озвучивали || Александр Закржевский, Полина Снесарева
|}

 Фестивали и премии 
 1991 — Кинофестиваль «ФесАн» : приз «Полкан».

 Переиздания на DVD 
 Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Masters of Russian Animation Volume 4»'''. Мультфильмы в сборнике: «Дверь» (1986), «Мальчик как мальчик» (1986), «Освобождённый Дон Кихот» (1987), «Мартынко» (1987), «Большой подземный бал» (1987), «Кот и клоун» (1988), «Келе» (1988), «Сон» (1988), «Второе Я» (1989), «Подружка» (1989), «Кважды ква» (1990), «Кот и Ко» (1990).

Примечания

Ссылки 
 
 «Келе» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Михаил Алдашин — Энциклопедия отечественного кино
 Мультфильм «Келе» на сайте myltik.ru
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Рисованные мультфильмы СССР 1988 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Михаила Алдашина
Мультфильмы по сказкам народов Севера